Stellaris – videogioco del 1995 della Softimage
 Stellaris – videogioco del 2016 della Paradox